Achgelis ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Achgelis (1792–1875), oldenburgischer Landtagsabgeordneter
 Gerd Achgelis (1908–1991), deutscher Kunstflieger
 Heinrich Achgelis (1845–1913), deutscher Ingenieur und Fabrikant
 M. Achgelis Söhne, Maschinenfabrik Bremerhaven